Мария Благовещенская:
 Благовещенская, Мария Александровна (1898—1937) — мирское имя Святой Анны Рыбинской.
 Благовещенская, Мария Павловна (1863 — после 1953) — писательница и переводчица скандинавской литературы; исследовательница творчества Кнута Гамсуна.